est la formule brute de plusieurs isomères.

 aloïne, numéro CAS 
 liquiritoside, numéro CAS 
 natsudaidaine, numéro CAS